El Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme de 2002 va ser la setzena, i darrera, cursa de la temporada 2002 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit Ricardo Tormo (Xest, País Valencià) el cap de setmana de l'1 al 3 de novembre de 2002.

MotoGP

250 cc

125 cc 

Competicions motociclistes del 2002
2002
Edicions del Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme